Макнил, Роберт:
 Макнил, Роберт Брекенридж Уэр (род. 1931) — канадский и американский писатель, журналист и телеведущий.
 Макнил, Роберт Данкан (род. 1964) — американский кинорежиссёр, актёр.
 Макнил, Роберт Хатч (1930—1988) — американский историк, специалист по истории СССР.